Reprezentacja Australii U-20 w piłce nożnej, zwana również Young Socceroos – młodzieżowa reprezentacja Australii, która reprezentuje kraj na młodzieżowych mistrzostwach świata i kontynentu. Kierowana jest przez Football Federation Australia.

Historia występów na młodzieżowych mistrzostwach Azji

Młodzieżowe Mistrzostwa Azji 2006 
W swoim pierwszym starcie w młodzieżowych mistrzostwach Azji, młodzi Australijczycy doszli do ćwierćfinału, ulegając w nim Korei Południowej. Tym samym stracili szansę na występ w Mistrzostwach świata U-20. Zdarzyło się to po raz pierwszy od 1989 roku. Skutkiem tego, 5 lutego 2007 roku, FFA nie przedłużyła kontraktu z ówczesnym szkoleniowcem reprezentacji, Ange Postecoglou. Został on zastąpiony przez Steve'a O'Connora.

Młodzieżowe Mistrzostwa Azji 2008 
24 czerwca 2008 roku, nowym trenerem kadry został Jan Versleijen. Jego głównym celem było zakwalifikowanie się drużyny Young Socceroos do Mistrzostwa Świata U-20 2009, rozgrywanych w Egipcie. W ramach kwalifikacji do młodzieżowego mundialu, Australia wzięła udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Azji 2008, które odbyły się w Tajlandii. Młodzi Australijczycy wygrali turniej, pokonując po rzutach karnych Koreę Południową.

Młodzieżowe Mistrzostwa Azji 2010 
Australia weźmie udział w Młodzieżowe Mistrzostwa Azji 2010. Turniej odbędzie się w dniach 3-17 października 2010 w chińskiej prowincji Szantung. Mecze będą rozgrywane na stadionach Zibo oraz Linzi.

Turnieje

Mistrzostwa świata U-20

Młodzieżowe Mistrzostwa Azji

Młodzieżowe Mistrzostwa Oceanii 
Australia była członkiem OFC do 31 grudnia 2005 roku.

Obecny skład 
Skład reprezentacji na tournée po Ameryce Południowej w dniach 3-19 kwietnia 2010.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  
 Oz Football Young Socceroos Archive

Zobacz też 
 Reprezentacja Australii w piłce nożnej

Reprezentacja Australii w piłce nożnej
Piłka nożna
Australia